Анн может означать:

Топоним 
 Анн — гора на острове Тасмания.
 Анн — тауншип в округе Коттонвуд, Миннесота, США.
 Анн — кратер на видимой стороне Луны.
 Анн Голон — французская писательница.
 Анн Кристи — бельгийская эстрадная певица.
 Анн и Серж Голон — литературный псевдоним семейной пары Симоны Шанжё.

См. также 
 Анн-Арандел — округ в штате Мэриленд.
 Анн-Лейк — тауншип в округе Канейбек, Миннесота, США.
 Энн — женское имя ().